Bengt Danielsson (1921-1997), Zweeds antropoloog
Tage Danielsson (1928-1985), Zweeds schrijver
Inge Danielsson (1941-2021), Zweeds voetballer
Palle Danielsson (1946-), Zweeds musicus
Kikki Danielsson (1952-), Zweeds zangeres
Lars Danielsson (1958-), Zweeds musicus
Alx Danielsson (1981-), Zweeds autocoureur